En Polognen Niwiska peut désigner :

 Niwiska, gmina de la voïvodie des Basses-Carpates,
 Niwiska, village de la voïvodie des Basses-Carpates, chef-lieu de cette gmina,
 Niwiska, village de la voïvodie de Łódź,
 Niwiska, village de la voïvodie de Lubusz.